Quatre navires de l'United States Navy portent ou ont porté le nom d’USS Iowa, d'après l'État américain du même nom, un cinquième est en projet :
 l', un monitor initialement nommé Ammonoosuc, revendu avant d'entrer en service actif ;
 l', un cuirassé lancé en 1897 qui a participé à la guerre hispano-américaine ;
 l'USS Iowa (BB-53) aurait dû être un cuirassé de  mais sa construction a été annulée à la suite du traité naval de Washington de 1922 ;
 l', un cuirassé navire de tête de sa classe qui a participé notamment à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée.
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  dont la construction a commencé en 2019.

Iowa